Біжи (фільм, 1991) () — американський фільм-трилер режисера Джоффа Барроуса.
 Біжи (фільм, 2013) () — американський фільм-трилер режисера Сімоне Бартезагі.